Pietro Lombardo è il nome di alcuni personaggi illustri
Pietro Lombardo (1434-1515), scultore e architetto italiano
Pietro Lombardo (1065 circa-1160 circa), teologo